Фри́дрих Гео́рг Хо́утерманс, (, 22 января 1903, Сопот, Восточная Пруссия — 1 марта 1966) — немецкий учёный (специалист по ядерной физике и космохимии) нидерландского происхождения, работавший в Германии, Швейцарии и СССР.

Молодость 
Начал учёбу в Гёттингенском университете Георга-Августа в 1921 г., где в 1927 году защитил докторскую диссертацию под руководством Джеймса Франка. Затем в 1932 г. получил степень хабилитированного доктора под руководством Густава Герца в Берлинской высшей технической школе. Ещё в ходе работы Хоутерманса над докторской диссертацией Герц и Франк удостоились в 1925 г. Нобелевской премии по физике.

Обучаясь в Гёттингене, Хоутерманс познакомился с Энрико Ферми, Георгием Гамовым, Вернером Гейзенбергом, Вольфгангом Паули и Виктором Фредериком Вайскопфом. Хоутерманс и Гамов провели пионерские исследования по квантовому туннелированию в 1928 г. В следующем году Хоутерманс и  провели первые расчёты звёздных термоядерных реакций. На их расчётах основывались Карл Фридрих фон Вайцзекер и Ханс Бете, которые в 1939 году предложили признанную ныне теорию генерации звёздной термоядерной энергии.

В 1927 году, когда Хоутерманс получил докторскую степень, они с Робертом Оппенгеймером соперничали за руку и сердце , которая получила степень тогда же. Во время физической конференции на грузинском курорте Батуми в августе 1930 г. Хоутерманс и Рифеншталь заключили брак в Тбилиси, при этом Вольфганг Паули и Рудольф Пайерлс выступали свидетелями на церемонии. (три других источника указывают, что брак был заключён в 1931 г.))

В 1932—1933 гг. Хоутерманс преподавал в Берлинской высшей технической школе и был ассистентом Герца. Там он познакомился с такими учёными, как Патрик Блэкетт, Макс фон Лауэ и Лео Сцилард.

Коммунистический период 
С 1920-х гг. Хоутерманс был членом Компартии Германии. После прихода к власти нацистов его жена настояла на том, чтобы их семья покинула Германию. Первоначально они отправились в Великобританию, где поселились около Кембриджа и работали в телевизионной лаборатории фирмы EMI (Electrical and Musical Instruments, Ltd.). В 1935 г. Хоутерманс эмигрировал в СССР по предложению Александра Вайсберга, который эмигрировал туда ранее, в 1931 г. Хоутерманс принял предложение о работе в Харьковском физико-техническом институте и работал там в течение двух лет вместе с физиком Валентином Фоминым. В декабре 1937 г. Хоутерманс был арестован (т. н. «дело УФТИ»), подвергнут пыткам, оговорил себя в том, что был «троцкистом» и «немецким шпионом», чтобы спасти Шарлотту, не зная, что ей удалось уехать сначала в Данию, затем в Великобританию и потом в США.

Сотрудничество с нацистским режимом 
После заключения Договорa о ненападении между Германией и Советским Союзом  в августе 1939 г. Хоутерманс был передан Советским Союзом  гестапо в мае 1940 г. и помещён в тюрьму в Берлине. Благодаря усилиям М. фон Лауэ, Хоутерманса освободили в августе 1940 г., после чего он поступил на работу в исследовательскую лабораторию электронной физики, — частную лабораторию Манфреда фон Арденне в Лихтерфельде, пригороде Берлина.

После нападения Германии на СССР Хоутерманс в 1942 г. по поручению германского командования приехал в Харьков, где занимался описью научного оборудования и поиском специалистов.

В лаборатории Манфреда фон Арденне Хоутерманс смог доказать, что изотопы трансурановых элементов, такие как нептуний и плутоний, могут быть использованы как ядерное топливо вместо урана. Из Швейцарии Хоутерманс отправил телеграмму Юджину Вигнеру с текстом: «Поторопись. Мы на правильном пути.»

В 1944 г. Хоутерманс получил должность ядерного физика в Имперском физико-техническом управлении. Работая там, он стал участником серьёзного происшествия из-за своей маниакальной привязанности к курению. На официальной бумаге управления он написал письмо дрезденскому производителю сигарет с заказом на 1 кг македонского табака, утверждая, что табак имел «военное значение». Выкурив его, он заказал ещё, однако письмо попало в руки должностного лица управления, которое уволило его. Вернер Гейзенберг и Карл Фридрих фон Вайцзекер пришли ему на помощь, организовав для него встречу с Вальтером Герлахом, уполномоченным по ядерным исследованиям Имперской исследовательской комиссии. В результате в 1945 г. Хоутерманс переехал в Гёттинген, где Ханс Копферман и Рихард Беккер нашли ему должности в Институте теоретической физики и 2-м физическом институте Гёттингенского университета. И. Б. Хриплович утверждает, что история с табаком произошла ранее, в лаборатории Манфреда фон Арденне.

Послевоенная карьера 
Сокамерником Хоутерманса во время заключения в СССР был историк из Киевского университета Константин Штеппа. После войны они опубликовали книгу о сталинских репрессиях, однако под псевдонимами, чтобы не подвергать риску своих советских знакомых.

С 1952 г. Хоутерманс занимал должность ординарного профессора физики в Бернском университете. Во время своей работы в Швейцарии основал всемирно известную Бернскую школу, которая изучила эффект радиоактивности в астрофизике, космохимии и геологических науках.

Личная жизнь 
Хоутерманс был женат 4 раза. В первый и третий раз он был женат на Шарлотте фон Рифеншталь; в браке родились дочь Джованна (Берлин, 1932) и сын Ян (Харьков, 1935). В первый раз брак был расторгнут по принуждению нацистов в 1943 г. в связи с выходом нового закона (в это время Шарлотта находилась в США). В феврале 1944 г. Хоутерманс женился на инженере-химике докторе Ильзе Барц; они сотрудничали во время войны и опубликовали совместную работу «Ядерный фотоэффект в бериллии». В этом браке родилось трое детей — Питер, Эльза и Корнелия. В августе 1953 г., вновь в присутствии Паули как свидетеля, вновь был заключён брак с Шарлоттой Хоутерманс, который распался уже через несколько месяцев. В 1955 г. Хоутерманс женился на Лоре Мюллер, сестре его сводного брата Ханса; на церемонии свадьбы присутствовала её 4-летняя дочь от первого брака. В этом браке в 1956 г. родился сын Хендрик.

Хоутерманс умер от рака лёгких 1 марта 1966 г.

Избранные сочинения 
 Beck, F. and Godin, W. «Russian Purge and the Extraction of Confession» (Hurst and Blackett, 1951). (книга опубликована под псевдонимами — её подлинными авторами были Хоутерманс и Константин Штеппа).
 Houtermans, F.G. «Über ein neues Verfahren zur Durchführung chemischer Altersbestimmungen nach der Blei-Methode» (Springer, 1951)
 Houtermans, Fritz «Publikationen von Friedrich Georg Houtermans aus den Jahren 1926—1950» (Zusammengestellt im Physikalischen Institut Universität Bern, 1955)
 Geiss, J. and  and F. G. Houtermans «Earth Science and Meteoritics — dedicated to F. G. Houtermans on his sixtieth birthday F.G. Houtermans» (North Holland, 1963)

Литература 
 
 
 Bernstein, Jeremy Hitler’s Uranium Club: The Secret Recordings at Farm Hall (Copernicus, 2001) ISBN 0-387-95089-3
 Buttlar, H. von «Leonium und andere Anekdoten um den Physikprofessor Dr. F. G. Houtermans» (Bochum, 1982)
 Bird, Kai and Martin J. Sherwin American Promethius: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Vintage, 2005)
 Frisch, Otto Robert What Little I Remember (Cambridge, 1980)
 Gamow, George My World Line: An Informal Autobiography (Viking, 1970) ISBN 0-670-50376-2
 Hentschel, Ann M. The Physical Tourist: Peripatetic Highlights in Bern, Physics in Perspective Volume 7, Number 1, 107—129 (2005).
 Hentschel, Klaus (editor) and Ann M. Hentschel (editorial assistant and translator) Physics and National Socialism: An Anthology of Primary Sources (Birkhäuser, 1996) ISBN 0-8176-5312-0
 Houtermans, F. Determination of the Age of the Earth from the Isotopic Composition of Meteoritic Lead, Nuovo Cimento 10 1623—1633 (1953)
 Р. Юнг. Ярче тысячи солнц. — М.: Госатомиздат, 1961.
 Khriplovich, Iosif B. The Eventful Life of Fritz Houtermans // Physics Today Volume 45, Issue 7, 29 — 37 (1992).
 Landrock, KonradFriedrich Georg Houtermans (1903—1966) — Ein bedeutender Physiker des 20. Jahrhunderts, Naturwissenschaftliche Rundschau Volume 56, Number 4, 187—199 (2003)
 Marvin, U.B. Oral histories in meteoritics and planetary sciences: VIII Friedrich Begemann, Meteoritics & Planteary Sciences 37 B69-B77 (2002)
 Patterson, C. Age of meteorites and the Earth, Geochimica et Cosmochimica Acta 10 230—237 (1956)
 Powers, Thomas Heisenberg’s War: The Secret History of the German Bomb (Knopf, 1993) ISBN 0-394-51411-4
 Rhodes, Richard «The Making of the Atomic Bomb» (Simon and Schuster, 1986) ISBN 0-671-44133-7
 Walker, Mark German National Socialism and the Quest for Nuclear Power 1939—1949 (Cambridge, 1993) ISBN 0-521-43804-7
 Wigner, Eugene P. and Andrew Szanton The Recollections of Eugene P. Wigner as told to Andrew Szanton (Plenum, 1992) ISBN 0-306-44326-0

Ссылки 
 Атомная бомба Третьего рейха
 Annotated Bibliography for Fritz Hourtermans from the Alsos Digital Library for Nuclear Issues
 Biography with a list of published works — Wolfram
 Fritz Houtermans — Österreichische Akademie der Wissenschaften
 Konrad Landrock — Friedrich Georg Houtermans (1903—1966) — Ein bedeutender Physiker des 20. Jahrhunderts

Примечания 

Члены Коммунистической партии Германии

Преподаватели Берлинского технического университета
Сотрудники Харьковского Физико-технического института
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Физики-теоретики Швейцарии
Репрессированные в СССР
Умершие от рака лёгкого